V Praze-Bubenči se nacházejí dvě čistírny odpadních vod:
 Stará čistírna odpadních vod (Praha-Bubeneč) – čistírna v Papírenské ulici, která fungovala v letech 1906–1967, nyní národní kulturní památka,
 Ústřední čistírna odpadních vod Praha – současná hlavní čistírna pro Prahu na Císařském ostrově, která se také nachází v katastru Bubenče.